ФК Борац Старчево је фудбалски клуб из Старчева, Србија, и тренутно се такмичи у Војвођанскoj фудбалскoj лиги Исток, четвртом такмичарском нивоу српског фудбала.

Историја 
Фудбал је у Старчеву почео да се игра 1926. године, када је основан фудбалски клуб „СОКО“ Старчево, као фудбалска секција соколског друштва. Фудбал се играо и за време окупације, а током 1942. основан је клуб „Трговачки“ који је функционисао све до завршетка Другог светског рата. Већ 1945. Трговачки мења име у ФК „Јован Гагић“, а садашњи назив добија почетком 1946. године.

Резултати од сезоне 2008/09.

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на srbijasport.net

Б
Град Панчево